Шесть дней — события, длящиеся шесть дней:

В спорте 
 6-дневная велогонка
 6-дневный бег

См. также 
 Шесть дней, семь ночей — фильм США (1998).